Сергей Петрович Шаблавин (7 апреля 1944, Кирсанов, Тамбовская обл.) — российский художник.

Биография 
Родился 7 апреля 1944 года в Кирсанове Тамбовской обл.. В 1967 окончил Московский инженерно-физический институт (факультет кибернетики). C 1979 по 1981 год учился в Заочном народном университете искусств. В 1977 году участвовал в Венецианской биеннале. Живет и работает в Москве и Кёльне.

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Музей актуального искусства ART4.RU, Москва.
 Собрание Евгения Нутовича, Москва.
 Музей Бохум, Бохум, Германия.
 Кунстхалле, Вильгельмсхафен, Германия.
 Музей фирмы «Байер», Леверкузен, Германия.
 Кунсткрайс, Мэппен, Германия.
 Музей Джейн Вурхис Зиммерли, коллекция Нортона и Нэнси Додж, Рутгерский университет, Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США.
 Музей университета Трансильвании, Лексингтон, США.
 Музей запрещенного искусства, Ашдод, Израиль.
 Собрание Бар-Гера, Израиль.

Персональные выставки 
 2006 — «Формула пейзажа». Айдан галерея, Москва.
 2006 — «Исчезновение». Галерея Файн Арт, Москва.
 2004 — «Сергей Шаблавин — нон-конформист». Галерея Куаедвлиг, Маастрихт, Голландия.
 1998 — «Сергей Шаблавин». Galerie am Werk, Леверкузен, Байер, Виездорф, Германия.
 1996 — «Круги и квадраты». Галерея Рейхард. Франкфурт, Германия.
 1995 — «Пересечение времен». Москва,
 1994 — «Иллюзия — знак — реальность». Галерея Файн Арт, Москва.
 1986 — «Пространство и форма». ВЦК, Москва.
 1985 — «За гранями традиции». МИФИ, Москва.
 1984 — «Квадратура круга». Москва.

Ссылки 
 Сергей Шаблавин на сайте www.gif.ru
 Сергей Шаблавин на сайте Айдан галереи
 Сергей Шаблавин на сайте Галереи Файн Арт
 Сергей Шаблавин на сайте музея ART4.RU

Источники 
 Ковалёв А. Сергей Шаблавин. «Формула пейзажа» // TimeOut. — 2006. — 16 ноября.
 Кулик И. Окружная дорога // Коммерсантъ. — 2006. — 16 ноября.

Художники России XX века